Алексе́й Сана́ев — современный русский писатель, автор ряда пособий по связям с общественностью, политическим технологиям, а также приключенческих романов. Пишет под псевдонимом, за которым предположительно скрывается один из топ-менеджеров российских финансово-промышленных компаний.

Творческая деятельность 

К числу изданных произведений относятся:

 Санаев А. Русский пиар в бизнесе и политике. М., «Ось-89», 2003. ISBN 5-98534-215-8.
 Санаев А. Выборы в России: как это делается. М., «Ось-89», 2005. ISBN 5-98534-227-1.
 Санаев А. Уругуру. М., «РИПОЛ Классик», 2009. ISBN 978-5-386-01689-0.
 Санаев А. PRавда. Роман о русском пиаре. М., «РИПОЛ Классик», 2009. ISBN 978-5-386-01830-6.
 Санаев А. Золотая книга. Пурана №19. М., «РИПОЛ Классик», 2010. ISBN 978-5-386-02539-7.
 Санаев А. Уругуру. 2-е изд. М., «РИПОЛ Классик», 2022. ISBN 978-5-386-14825-6.

Биография 

На сайте книг Санаева автор признаётся, что пишет свои произведения под псевдонимом. По данным страницы романа «Уругуру» на том же сайте, Санаев работает топ-менеджером одной из крупных российских корпораций. Он родился, проживает и работает в Москве.

В 2023 г. в онлайн-магазине "Литрес" появилась аудиокнига одного из романов Санаева "Уругуру", озвученная самим автором.

Примечания

Ссылки 
 Все книги Алексея Санаева
 Интервью с Алексеем Санаевым в книге "PR-элита России"
 Рецензия на роман А.Санаева "Уругуру" на портале "Частный корреспондент".
 О произведениях Алексея Санаева в газете "Газета".
 Алексей Санаев на сайте издательства "РИПОЛ Классик.

Писатели России по алфавиту
Персоналии по алфавиту